

Patronyme 

 Albrecht Becker (1906-2002), photographe allemand ;
 Alice Becker-Ho (1941-), écrivaine française ;
 Alison Becker (née en 1977), actrice américaine ;
 Alisson Becker (1992-), footballeur international brésilien ;
 
 Andrew C. Becker (1973-), astronome américain ;
 Annette Becker (née en 1953), historienne française ;
 August Becker (1821-1887), peintre allemand ;
 Axel Becker (1963-2015), chanteur de schlager allemand ;
 Benjamin Becker (né en 1981), joueur de tennis allemand ;
 Bente Becker (1985-), femme politique néerlandaise ;
 Bernard Becker (1951-2010), chef d'entreprise, créateur du Salon de la Musique ;
 Boris Becker (né en 1967), joueur de tennis allemand ;
 Bowen Becker (né en 1997), nageur américain ;
 Britta Becker (née en 1973), joueuse de hockey sur gazon allemande ;
 Carl Heinrich Becker (1876-1933), homme politique allemand ;
 Carl Lotus Becker (1873-1945), historien américain ;
 Carolyn Becker (née en 1958), joueuse de volley-ball américaine ;
 Charles Frédéric Becker (1777-1806), écrivain allemand ;
 Charlotte Becker (née en 1983), coureuse cycliste allemande ;
 Christian Becker (1972-), producteur de cinéma allemand ;
 Christina Becker (née en 1977), coureuse cycliste allemande, sœur de Charlotte Becker ;
 Colette Becker (née en 1932), universitaire française en littérature ;
 Cornelius Becker (1561-1602), théologien et poète allemand ;
 Cornelius Becker Philip (1900-1987), entomologiste américain ;
 David Becker (1961- ), guitariste américain ;
 Dietrich Becker (1623-1679), compositeur et violoniste hambourgeois ;
 Edmond Henri Becker, (1871-1971), sculpteur et graveur français ;
 Emma Becker, (1988-), écrivaine française ;
 Fabrice Becker (né en 1971), skieur acrobatique français ;
 Felix Becker, (1864-1928), historien de l'art allemand ;
 Felix Becker, (né en 1964), escrimeur allemand ;
 Ferdinand Becker (1846-1877), peintre hessois ;
 Franziska Becker (née en 1949), auteure de bande dessinée allemande ;
  ;
 Gary Becker (1930-2014), économiste américain ;
 George Ferdinand Becker (1847-1919), géologue américain ;
 Georges Becker (1905-1994), mycologue français ;
 Georges Becker (), peintre français ;
 Hartmut Becker (1938-2022), acteur allemand ;
 Hugo Becker (1864-1941) compositeur allemand d'origine alsacienne ; 
 Hugo Becker (1987-), acteur français ;
  (1899-1960), sociologue américain ;
 Howard S. Becker (né en 1928), sociologue américain ;
 Isabelle Becker (née en 19??), chanteuse française ;
 Jacob Becker (1864-1949), homme politique allemand ;
 Jacques Becker (1906-1960), réalisateur français ;
 Jakob Becker (1810-1872), peintre, graveur et lithographe hessois ;
 Jason Becker (né en 1970), guitariste américain ;
 Jean Becker (né en 1933), réalisateur, acteur et scénariste français ;
 Jean-Jacques Becker (né en 1928), historien français ;
 , (1850-1912), explorateur du Congo, lieutenant d'artillerie belge ;
 Johann Becker (1869-1951), homme politique allemand ;
 Jurek Becker (1937-1997), écrivain et scénariste allemand ;
 Jürgen Becker, (né en 1932), écrivain allemand ;
  ;
 Klaus Becker (1934-), juriste et haut fonctionnaire allemand ;
 Kuno Becker (né en 1978), acteur mexicain ;
 Lance Becker, interniste et urgentiste américain ;
 Lars Becker (1954-), écrivain, réalisateur et scénariste allemand, auteur de roman policier ;
 Leo Becker (1840-1886), homme politique prussien ;
 Léon Becker (1826-1909), artiste-peintre et naturaliste belge ;
 Lucien Becker (1911-1984), poète français ;
 Ludwig Hugo Becker (ou Louis Hugo Becker) (1833-1868), peintre, dessinateur et aquafortiste allemand
 Maria Becker (1920-2012), actrice de cinéma et de théâtre radiophonique, et metteur en scène suisse et allemande ;
 Marie Becker (1879-1942) empoisonneuse belge, défraya la chronique dans le cadre de l'Affaire Becker;
 Max Becker (né en 1978), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Meret Becker (née en 1969), actrice et chanteuse allemande ;
 Nick Becker (né en 1968), joueur de volley-ball américain ;
 Nikolaus Becker (1809-1845), poète allemand ;
 Oskar Becker (1889-1964), philosophe, logicien, mathématicien et historien des mathématiques allemand ;
 Otto Becker (né en 1958), cavalier allemand ;
 Paula Modersohn-Becker (1876-1907), artiste peintre allemande ;
 Peter Emil Becker (1908-2000), neurologue, psychiatre et généticien allemand ;
 Ruth Becker (1899-1990), rescapée du naufrage du Titanic ;
  (1894-1964), médecin et dermatologue américain, découvreur de la pathologie portant son nom : le  (également appelée mélanose de Becker) ;
 Suzy Becker (1962-), écrivaine américaine ;
 Mastu/Théo Becker (1997), vidéaste web français;
 Theodor Becker (1840-1928), entomologiste allemand ;
 Vincent Becker (né en 1947), ancien joueur de rugby à XV ;
 Walt Becker (né en 1968), acteur, scénariste et réalisateur ;
 Walter Becker (1950–2017), guitariste américain ;
 De très nombreux  dont :
  (1886-?), président d'arrondissement rural prusse ;
 Wolfgang Becker (1910-2005), réalisateur et monteur allemand
 Wolfgang Becker (1954-), scénariste, réalisateur et acteur allemand.

Art et culture 

 Becker, une série télévisée américaine.

Toponymie 

 Comté de Becker, un comté dans le Minnesota, aux États-Unis ;
 Becker, une ville dans le comté de Sherburne, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis ;
 Lieutenant Becker, une rue de la ville de Cayenne en Guyane française.

Autres 
 Baukommando Becker, unité de construction de la Wehrmacht qui reconditionna des blindés français pendant la Seconde Guerre mondiale
 Becker's Milk, chaîne franchisée de magasins au Canada.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien